Aira – kaldera superwulkanu na wyspie Kiusiu
 Aira – miasto w Japonii na wyspie Kiusiu
 Aira – imię żeńskie
 Aira śmiałka – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych